Каждая команда на Клубном чемпионате мира 2015 года должна включать 23 человека (три из которых — вратари). Срок подачи заявки в FIFA — 30 ноября 2015 года. Допускается замена травмированных игроков в срок до 24 часов до первого матча команды.

Америка

Окленд Сити

Барселона

Гуанчжоу Эвергранд

ТП Мазембе

Ривер Плейт

Санфречче Хиросима

Ссылки 
 Официальный сайт ФИФА

2015